Большой кубок Манчестера () — ежегодный футбольный турнир, в котором принимают участие клубы из Большого Манчестера, Англия. 

Команды разделяются на группы в зависимости от количества участников. Каждая команда по разу играет со всеми командами в группе, после чего две лучшие команды выходят в финал. Матчи проводятся по ходу регулярного сезона, а финал обычно назначается на начало мая. Финал прошлого года прошёл на стадионе «Олд Траффорд».

В прошлом это был престижный трофей. В настоящее время большие клубы выставляют для участия в турнире свои резервные команды.

В турнире принимали участие следующие клубы:
 Манчестер Юнайтед
 Манчестер Сити
 Болтон Уондерерс
 Уиган Атлетик
 Олдем Атлетик
 Стокпорт Каунти
 Бери
 Рочдейл

Победители Большого кубка Манчестера

Примечания

См. также 
 Большой кубок Ланкашира

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Манчестера 

Кубок
Манчестер